Toponímia:
Talteüll, un municipi del Rosselló
Talteüll (Massoteres) és un nucli de població del municipi de Massoteres

 Arqueologia:
Home de Talteüll, espècie del gènere Homo trobada a Talteüll